Dorgan ist der Familienname folgender Personen:

 Byron Dorgan (* 1942), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei
 Thomas Aloysius Dorgan (1877–1929), US-amerikanischer Journalist und Cartoonist